A Proliga de 2017/2018 foi a 15ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. É disputada por 16 equipas, em 3 fases. O Imortal Basket conquistou o seu 1º Título.

Classificação Proliga 1ª Fase Zona Norte

Calendário

Classificação Proliga 1ª Fase Zona Sul

Calendário 

 apos porlongamento

Classificação Proliga 2ª Fase Grupo A

Clasificação Proliga 2ª Fase Grupo A

Classificação Proliga 2ª Fase Grupo B

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Meias finais

Final

</center>

Referências
http://www.thefinalball.com/edicao.php?id_edicao=113681

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7002&layout=calendario

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7002&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7002&layout=classificacao